НФЛ в сезоне 1956 — стал 37-м сезоном Национальной футбольной лиги.

Плей-офф 
 Чемпионская игра НФЛ: Нью-Йорк Джайентс — Чикаго Бэарз 47:7

Регулярный сезон 
 В = Выигрышей, П = Поражений, П% = Процент выигранных матчей

Ссылки 
 Сезон 1956 года в деталях

Сезоны НФЛ